Francja:
 Bretten – miasto w Alzacji

Niemcy:
 Bretten – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Bretten – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe